Andrea Riggio – vescovo cattolico italiano
Girolamo Riggio – presbitero italiano
Vito Riggio – politico e dirigente pubblico italiano